albán nép
 albán nyelv
 Albánia
 Albán (keresztnév)